Jak Ják, eller JAK kan ha flera betydelser:

 Jak – ett oxdjur som förekommer i en vild och en domesticerad form
 Jak X – ett racingspel utvecklat av Naughty Dog till Playstation 2
 JAK – förkortning för en skrift i Nya testamentet, se Jakobsbrevet
 JAK Medlemsbank – bank som bygger på att inte betala eller ta ut ränta
 Ják –  ort i Ungern